Stoneham puede hacer referencia a:

 Stoneham, pueblo de Maine, Estados Unidos.
 Stoneham, pueblo de Massachusetts, Estados Unidos.
 Stoneham, lugar de Massachusetts designado por el censo de los Estados Unidos.
 Municipio de Stoneham, municipio de Minnesota, Estados Unidos.
 Stoneham-et-Tewkesbury, cantón de Quebec, Canadá.